Iowa Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Iowa Township (Allamakee County, Iowa)
 Iowa Township (Benton County, Iowa)
 Iowa Township (Cedar County, Iowa)
 Iowa Township (Crawford County, Iowa)
 Iowa Township (Dubuque County, Iowa)
 Iowa Township (Iowa County, Iowa)
 Iowa Township (Jackson County, Iowa)
 Iowa Township (Marshall County, Iowa)
 Iowa Township (Washington County, Iowa)
 Iowa Township (Wright County, Iowa)
 Iowa Township (Kansas)
 Iowa Township (Nebraska)
 Iowa Township (North Dakota)
 Iowa Township (Lincoln County, Oklahoma)
 Iowa Township (Logan County, Oklahoma)
 Iowa Township (South Dakota)